Alfons Kirchgässner ist der Name folgender Personen:

* Alfons Kirchgässner (Politiker) (1901–1990), deutscher Landwirt, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Alfons Kirchgässner (Schriftsteller) (1909–1993), deutscher Priester und Schriftsteller